Miejscowości w USA:
 Dell Rapids – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
Gminy w USA:
 Dell Rapids (ang. Dell Rapids Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha